Илья Игоревич Голендов (2 октября 1994, Жезказган) — казахстанский гребец-байдарочник, выступает за сборную Казахстана начиная с 2013 года. Участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион Азиатских игр, чемпион мира среди студентов  , чемпион Азии , многократный победитель и призёр регат национального значения. На соревнованиях представляет алматинское спортивное общество «Динамо», мастер спорта международного класса.

Биография 
Илья Голендов родился 2 октября 1994 года в городе Жезказгане Карагандинской области. Активно заниматься греблей начал в возрасте девяти лет по наставлению матери, с октября 2003 года проходил подготовку в местной секции под руководством тренеров Татьяны Бойко и Сергея Коптева, позже тренировался в центре олимпийской подготовки и в алматинском спортивном обществе «Динамо», где был подопечным именитого гребца Дмитрия Торлопова.

Впервые заявил о себе в 2010 году, выиграв первенство Казахстана среди юниоров на дистанциях 1000 и 5000 метров. Неоднократно попадал в число призёров на международных юниорских и молодёжных первенствах.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 2013 года, когда вошёл в основной состав казахстанской национальной сборной и побывал на чемпионате Азии в Самарканде, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте четырёхместных байдарок на дистанции 1000 метров совместно с такими гребцами как Павел Самойлюк, Даулет Султанбеков и Юрий Березинцев. Также, будучи студентом Казахской академии спорта и туризма, отправился представлять страну на летней Универсиаде в Казани — выступал здесь в четырёх разных дисциплинах, но ни в одной не смог попасть в число призёров.

В 2014 году одержал победу на Азиатских играх в южнокорейском Инчхоне в программе байдарок-четвёрок на тысяче метрах. Дважды поднимался на пьедестал почёта чемпионата мира среди студентов в Минске, получив золото в четвёрках на пятистах метрах и серебро в четвёрках на тысяче метрах. На взрослом чемпионате мира в Москве в километровой гонке четырёхместных лодок дошёл до финала и стал там восьмым. Год спустя на мировом первенстве в Милане был одиннадцатым в четвёрках на тысяче метрах и девятым в одиночках на пяти тысячах метрах.

Благодаря череде удачных выступлений Илья Голендов удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Стартовал здесь в программе четырёхместных экипажей на дистанции 1000 метров вместе с партнёрами Сергеем Токарницким, Александром Емельяновым и Андреем Ергучёвым — они с седьмого места квалифицировались на предварительном этапе, затем на стадии полуфиналов заняли четвёртое место и попади тем самым в утешительный финал «Б», где показали на финише второе время позади команды из России — таким образом, в итоговом протоколе их экипаж расположился на десятой строке. Помимо этого, Голендов участвовал на Играх в километровой гонке одиночек, но здесь не сумел пройти дальше предварительной заезда, заняв последнее восьмое место.

Женат на казахстанской легкоатлетке Светлане Голендовой (Иванчуковой), победительнице Универсиады 2015 года в Кванджу в зачёте эстафеты 4 × 100 метров.

Примечания

Ссылки 
 Илья Голендов — страница на сайте Универсиады в Казани
 Илья Голендов  — страница на сайте Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Гребцы на байдарках и каноэ Казахстана
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2016 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса